Gingin ou Gin Gin est un toponyme porté en plusieurs endroits :
 Gingin est une ville d'Australie-Occidentale;
 Gin Gin est aussi une ville australienne, située dans le Queensland.